sòcol o basament, part inferior d'una construcció, columna
 sòcol de CPU, suport de connexió per a fixar un microprocessador
 sòcol (geologia), substrat rocallós, més antic i menys plàstic que la cobertora
 sòcol o entornpeu, motllura al cap baix d'una paret, que es col·loca a la base dels envans o parets de les cambres com a element estètic i per a protegir-los de cops o frecs